Sarrazac (Dordonha)
 Sarrazac (Lot)